Fedora o borsalino, tipus de barret
 Fedora (distribució Linux), sistema operatiu
 Fedora (Giordano), òpera d'Umberto Giordano, estrenada el 1898
 Fédora (Sardou), drama de Victorien Sardou creat per Sarah Bernhardt
 Fedora (pel·lícula), dirigida per Billy Wilder el 1979
 Fedora Barbieri (Trieste, 1920 - Florència, 2003), mezzosoprano italiana